Кампо Сан Хуан има више значења:

 Кампо Сан Хуан (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Хуан (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику